Румлуки (, ) — историческая область в Греции. Включает в себя часть Салоникской равнины (Камбании), которую пересекает река Альякмон, в восточной части периферийной единицы Иматия в периферии Центральная Македония. Область Румлуки включает в себя общину Александрия, восточную часть общины Верия и северную часть общины Дион-Олимбос. Область простирается на юге до северных склонов гор Пиерия, на севере до места, где находилось озеро Яницы, ныне осушенное, на западе — до восточных склонов Вермиона и города Верия, на востоке — до реки Карасмак (Лудиас), устья рек Альякмон и Аксьос (Вардар) и залива Термаикос.

Название «Румлуки» было дано османскими завоевателями в XIV—XV вв. от  «место, населённое греками» от  «грек» и суффикса , который образует от именных основ имена существительные и прилагательные.

Деревни, которые входили в Румлуки:  Йидас (Александрия), Мелики, Корифи, , Нихори (Неохорион), Ресина (Врисакион), Нисион, Катафиги (, упразднена в 1928 году), Триховиста (Камбохорион), Скилици (Палеон-Скилицион), , Ставрос, Ксехазмени, Рапсоманикион, Позаритес (Кефалохорион), Эпископи, Лутрос, Капсохора (, упразднена в 1961 году), Палеохора, Ниселион, Ниселудион, Трикала, Карья (, упразднена в 1928 году), Плати, Лиановерьон, Гридзали (Анкатия), Неохоропулон(, упразднена в 1961 году), Продромос, Неокастрон, Вултиста (Ливадион), Мега-Аламборо (Прасинада), Микро-Аламборо (Кидонея), Миловос (Мегали-Ефира), Кулура, Диаватос, Микрогузи (Макрохорион), Меци (Меси), Амос, Садена (, Карави, , упразднена в 1940 году), Ераки (, упразднена в 1940 году), Маврангели (, упразднена в 1928 году), Барбес-Кутлес (Вергина), Трихловон (Трилофия), Свиниста (, Сфина, ), Клиди, Калиани (, Алорос, , упразднена в 1991 году), Цинафоро (Платанос). Количество и расположение деревень менялось. Частые наводнения на реке Альякмон привели к тому, что многие деревни были заброшены или перенесены на новое место.

Примечания 

История Греции
Иматия
Османская Греция